Чашники — прихильники поміркованої течії гуситського руху у Чехії у XV столітті;
 Чашники — місто у Вітебській області Білорусі.